Emirates kan syfta på:

Emirates (flygbolag) – ett flygbolag med bas i Dubai
Emirates Stadium – en fotbollsarena som finns i norra London.
Emirates Cup – en årlig försäsongsturnering i fotboll
Emirates Towers – två skyskrapor i Dubai
United Arab Emirates – engelska namnet på ett land på den arabiska halvön, se Förenade Arabemiraten